У Португалији званично постоји 156 градских насеља (2011). Насеље постаје град званично, актом Републике.

Град и општина 
У Португалији град нема значај у управно-подручној подели државе, већ је то општина (погледати: Општине у Португалији). У већини случаје општине се састоје од града са околним селима, а постоје и општине са више градова (највише 4).

У мањем броју случајева се јављају тзв. „градске општине“ и то најчешће у случају највећих и најзначајнијих градова (нпр. Лисабон, Порто, Фуншал).

Статус града 
Да би насеље у Португалији добило статус града, мора испуњавати неколико критеријума: критеријум величине, историјског значаја и постојања управних и других јавних установа. До 1910. статус града је добијан на основу краљевског указа, а данас на основу указа португалске скупштине.

Осам насеља нису никада нису добила статус града, али су због свог значаја сматрана градовима од оснивања Краљевине Португалије (12. век). То су:
 Брага,
 Визеу,
 Евора,
 Коимбра,
 Ламего,
 Лисабон,
 Порто,
 Силвес.

Назив 
У португалском језику град се назива сидаде (). Појмом сидаде означавају се градови различите величине.

Списак градова са преко 20 хиљада становника 

Попис градова је урађен према подацима за 1. јануар 2011.

→ Звездицом (*) су означени градови - седишта португалских округа и аутономних покрајина.
-{
}-

Значајнији градови са мање од 20 хиљада становника 
 Синтра
 Есторил
 Фатима
 Браганса
 Порталегре

Додатно погледати 
 Окрузи у Португалији
 Административна подела Португалије

Спољашње везе 
 -{www.anmp.pt}- Државно удружење португалских општина

Португалија
Португалија